Gerontoformica cretacica — ископаемый вид муравьёв рода Gerontoformica из подсемейства Sphecomyrminae. Обнаружен в шарантийском янтаре (Франция) возрастом около 100 млн лет.

Описание 
Мелкие муравьи, длина тела 5,4 мм. Голова с мелкими глазами. Мандибулы длинные изогнутые. Усики 12-члениковые. Скапус короткий и не достигает затылочного края головы. Формула голенных шпор: 1-2-2 (вторая шпора средних и задних ног тонко гребенчатые). 
Описание сделано по ископаемому экземпляру из французского янтаря, хранящемуся в Национальном музее естественной истории (Париж, Франция). Частично сохранившийся рабочий муравей обозначен в качестве голотипа («ARC 203.1»).

Этимология 
Название Gerontoformica происходит от слова «Geronto» (древний, старейший), и от латинского слова «formica» (муравей). Видовое название G. cretacica происходит от слова Cretaceous (меловой), так как найден в янтаре из мелового периода. Вид был впервые описан в 2004 году французскими мирмекологами Андре Нелем (André Nel); Laboratoire d’Entomologie, Национальном музее естественной истории (Париж, Франция), Жераром Перро (G. Perrault), и их коллегами, Винсентом Перришо (Vincent Perrichot) и Дидье Нерадю (Didier Néradeau).

Систематика 
Вид Gerontoformica cretacica выделен в отдельный род Gerontoformica, но при первом описании не отнесён ни к одному из подсемейств муравьёв. Позднее в род были включены ещё несколько видов и он отнесён к подсемейству Sphecomyrminae.
Gerontoformica это один из нескольких описанных из янтаря меловых муравьёв, таких как Burmomyrma, Camelomecia, Ceratomyrmex, Gerontoformica, Haidomyrmex, Haidomyrmodes, Myanmyrma и Zigrasimecia.

В 2016 году при описании нового ископаемого вида Camelomecia janovitzi авторы его описания (Barden & Grimaldi, 2016) предложили новую схему филогенетических взаимоотношений корневых видов и родов муравьёв:

См. также 
 Ceratomyrmex ellenbergeri

Примечания

Литература 
 
 Barden P. & Grimaldi D. 2012. Rediscovery of the bizarre Cretaceous ant Haidomyrmex Dlussky (Hymenoptera: Formicidae), with two new species. American Museum Novitates 3755, 1—16.
 Perrichot V., Nel A., Néraudeau D., Lacau S. & Guot T. 2008. New fossil ants in French Cretaceous amber (Hymenoptera: Formicidae). Naturwissenschaften 95 (2): 91—97.
 Ward P. S. (2014). The phylogeny and evolution of ants. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 45, 23—43.

Ссылки 
 Photos: Ancient Ants & Termites Locked in Amber. livescience.com

Вымершие муравьи
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Инклюзы шарантийского янтаря
Фоссилии, описанные в 2004 году